Ви́ктор У́сов:
 Усов, Виктор Иванович (1887—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Усов, Виктор Михайлович (1916—1941) — Герой Советского Союза.
 Усов, Виктор Николаевич (род. 1943) — советский и российский китаевед.
 Усов, Виктор Семёнович (1876—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.